

Persone 
 Andrea Tagliasacchi – politico italiano
 Giovanni Battista Tagliasacchi – pittore italiano
 Giuliano Tagliasacchi – calciatore italiano
 Mirko Tagliasacchi – bassista e compositore italiano

Altro 
 Palazzo Recalcati Tagliasacchi – palazzo di Milano